Люксембургский сад (Jardin du Luxembourg) — дворцово-парковый ансамбль в центре Парижа

 Люксембургский сад. Памятник Шопену — картина французского художника Анри Руссо из собрания Государственного Эрмитажа
 Люксембургский сад — картина французского художника Анри Матисса из собрания Государственного Эрмитажа
 Люксембургский сад — картина финского художника Альберта Эдельфельта из собрания музея Атенеум (:en:Luxembourg Gardens, Paris)

 Le Jardin du Luxembourg — альбом Джо Дассена